Diloro Iskandarowa (; * 14. April 1960 in Duschanbe) ist eine tadschikische Orientalistin und Hochschullehrerin für Sprachwissenschaft an der Russisch-Tadschikischen (Slawischen) Universität.

Leben 
1977 absolvierte Iskandarowa die Staatliche Universität Sankt Petersburg und war daraufhin Mitarbeiterin an den Instituten für Orientalistik der Tadschikischen (1982–1983) und der Sowjetischen (1983–1985) Akademien der Wissenschaften. Von 1991 bis 1993 war sie Aspirantin am Institut für Orientalistik der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, wo sie 1994 eine Kandidaturdissertation über Telugu verteidigte. 1997 wurde sie zum Doktor der Wissenschaften promoviert und begann an der Russisch-Tadschikischen (Slawischen) Universität zu unterrichten. Seit 2009 leitet sie dort den Lehrstuhl für theoretische und angewandte Linguistik.

Werke 
 Конструкции с предикатными актантами в телугу. Фазовые и модальные конструкции. – Душанбе, 1995.- 138 с.
 Фазовые конструкции в таджикском языке. - Душанбе, 1997. – 108 с.
 Фазовые значения в таджикском языке в сопоставлении с телугу.- Душанбе, 1998. – 169 с.
 Исследование толерантности в молодежной среде Таджикистана: лингвистические аспекты. – М.:РАЕ, 2015. – 130 с. (в соавторстве)
 Краткий таджикско-русский и русско-таджикский учебный словарь (в соавторстве). (Дастури таълимӣ). — Душанбе, 2001;
 Луғати мухтасари мавзӯии таълимии тоҷикӣ-русӣ (бо ҳаммуалиф) (Дастури таълимӣ). — Душанбе, 2002;
 Краткий русско-таджикский тематический учебный словарь (в соавторстве) (Дастури таълимӣ). — Душанбе, 2002;
 Хрестоматия по теоретическому и прикладному языкознанию (Дастури таълимӣ).. — Душанбе, 2005;
 Русско-таджикский учебный словарь (Дастури таълимӣ). — Душанбе, 2011.
 Сравнительно-историческое языкознание.  Учебное пособие: рабочая тетрадь+приложение.  Изд 2 доп и переб. (Дастури таълимӣ). - Душанбе, 2013. – 168 с.
 Типологическое и сопоставительное языкознание (учебное пособие:курс лекций+хрестоматия+краткий словарь) (Дастури таълимӣ). - Душанбе, 2013. – 308 с.
 Лексикография. - Учебное пособие: курс лекций и приложение. – Душанбе, 2015. – 132.

Literatur über Diloro Iskandarowa 
  «Российско-Таджикский (славянский) университет» (в одном томе). Энциклопедия (Russisch-Tadschikische (Slawische) Universität. Enzyklopädie). / Главный редактор М.С.Имомов. - Душанбе, 2011, с. 113.

Weblinks 
 Diloro Iskandarowa in der Enzyklopädie "FAMOUS SCIENTISTS" ()

Iranist
Orientalist
Hochschullehrer (Duschanbe)
Tadschike
Geboren 1960
Frau